Niniejsza lista prezentuje fikcyjne okręty, które są elementami stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Pojawiają się w Silmarillionie i Niedokończonych opowieściach, tekstach dotyczących Pierwszej i Drugiej Ery.

Alcarondas 
Okręt flagowy floty Ar-Pharazôna, króla Númenoru, podczas jego wyprawy na Aman w 3319 roku Drugiej Ery. Był wielki, miał kilka rzędów wioseł i wiele masztów, mienił się złotem i czernią, a na jego pokładzie stał tron Ar-Pharazôna. Został zniszczony, wraz z całą flotą, podczas Upadku Númenoru.

Nazwa Alcarondas pochodzi z języka adûnaickiego i znaczy w tej mowie Morski zamek.

Eämbar 
Wielki statek zbudowany przez Tar-Aldoriana jako siedziba Gildii Podróżników i swój dom. przechowywane były na nim wszystkie zapiski dotyczące podróży Tar-Aldoriana do śródziemia. W latach Ar-Pharazôna  został skonfiskowany a siedziba gildii przeniesiona do  zachodniej przystani. Przez większość czasu statek cumował przy Tol-Uinen, choć czasem Następca wyruszał nim by odwiedzić pozostałe porty. zatonął w trakcie Upadku wraz z zapiskami i szczegółowymi mapami.

Jego nazwa oznacza tyle co "pływająca siedziba”.

Eärrámë 
Okręt zbudowany przez Tuora, pod koniec jego życia. Posłużył jemu i Idril w podróży do Amanu, około 543 roku Pierwszej Ery.

Nazwa Eärrámë pochodzi z języka quenya i znaczy w tej mowie Skrzydło morza.

Entulessë 
Okręt należący do Vëantura z Númenoru, na którym to żeglarz odbył swoją pierwszą podróż do brzegów Śródziemia, w latach 600–601 Drugiej Ery. Dotarł wówczas do Szarych Przystani w Lindonie. Była to pierwsza wizyta Númenorejczyków na kontynencie.

Nazwa Entulessë pochodzi z quenyi i znaczy w tej mowie Powrót.

Hirilonde 
Największy statek jaki zbudowano w Numenorze w stoczniach Rómenny przez Aldoriana i jego szkutników. Był wielki niczym zamek z wielkimi jak wieże masztami i żaglami niczym chmury. Potrafił unieść ludzi i dobra wystarczające do budowy miasta. Aldorian wypłynął nim na trwającą pięć lat wyprawę do Śródziemia. O dalszych losach statku kroniki milczą. Najprawdopodobniej nigdy więcej nie wyruszył i został zniszczony w Upadku.

Ludzie nazwali go"Turuphanto” co oznacza „drewniany wieloryb”.

"Hilirionde” w dosłownym tłumaczeniu znaczyło „Zawsze Wracający do Przystani"

Númerrámar 
Okręt, na którym Vëantur i Aldarion odbyli wspólnie podróż do Śródziemia w latach 725–727 Drugiej Ery. Następnie stał się własnością Tar-Aldariona i służył mu podczas części z jego morskich podróży.

Nazwa Númerrámar pochodzi z quenyi i znaczy w tej mowie Zachodnie skrzydła lub Skrzydła Zachodu.

Vingilot 
Okręt Eärendila, zbudowany przez niego w Przystaniach Sirionu z pomocą Círdana. Służył mu podczas długich podróży po morzu. Ostatecznie, Eärendil, wraz z żoną Elwingą oraz Aerendirem, Falatharem i Erellontem popłynął Vingilotem na Zachód, do Valinoru, by błagać Valarów o łaskę i pomoc dla elfów i ludzi, walczących z Morgothem. Później Valarowie pobłogosławili ten okręt i umieścili go na niebie, by na nim Eärendil z Silmarilem mógł żeglować po przestworzach.

Nazwa Vingilot (w pełnej formie Vingilótë) pochodzi z quenyi i znaczy w tej mowie Kwiat piany. W języku adûnaickim miano tego okrętu, o takim samym znaczeniu, brzmiało Rothinzil.

Palarran 
Jeden ze statków wybudowany na rozkaz Aldariona w Númenorze. Następca wyruszył nim w jedną ze swych podróż do Śródziemia. Kroniki milczą o dalszych losach statku, najprawdopodobniej został zatopiony w Upadku.

Statki Telerich 
Białe statki ciągnięte przez łabędzie, które Teleri z Tol Eressei dostali od Ossëgo na podróż do Amanu. Potem przez wiele lat statki cumowały w przystani Alqualondë. Gdy Fëanor zapragną uciec z Amanu zwrócił się z prośbą o użyczenie mu statków do Telerich, gdy ci jednak odmówili rozpoczęła się bratobójcza walka w której wygrali Noldorowie. Potem statki zostały spalone w miejscu zwanym Losgar.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Okrętów
Fikcyjne okręty